Sofronio II di Alessandria – patriarca di Alessandria
Sofronio II di Costantinopoli – patriarca ecumenico
Sofronio II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme